M.I.A. – brytyjska wokalistka Mathangi "Maya" Arulpragasam
 Minneapolis Institute of Arts (w skrócie: MIA) – muzeum w Minneapolis (USA)
 Port lotniczy Miami